Certaines constitutions donnent au chef de l'exécutif le titre de président du gouvernement. C'est le cas notamment pour :
 Président du gouvernement d'Espagne () ;
 Président du gouvernement des Canaries () ;
 Président du gouvernement de Macédoine du Nord (), généralement traduit en français Premier ministre macédonien ;
 Président du gouvernement de la Fédération de Russie (), généralement traduit en français Premier ministre russe ;
 Président du gouvernement de Serbie (), généralement traduit en français Premier ministre serbe ;
 Président du gouvernement de la Slovaquie (), généralement traduit en français Premier ministre slovaque ;
 Président du gouvernement de la Slovénie (), généralement traduit en français Premier ministre slovène ; 
 Président du gouvernement de la République tchèque (), généralement traduit en français Premier ministre tchèque.

Type de chef de gouvernement